Менезиш, Дуарте ди:
 Менезиш, Дуарте ди (граф Виана-ду-Алентежу) (1414-1464) — португальский военный и политический деятель XV века, 3-й граф Виана-ду-Алентежу, 2-й граф Виана-ду-Каштелу, лорд Каминья.
 Менезиш, Дуарте ди (губернатор португальской Индии) (до 1488-после 1539) — португальский военный и политический деятель, губернатор Танжера.